

Cinema 
Presunta assassina (Mesmerized) – film del 1986 diretto da Michael Laughlin

Musica 
 Mesmerized – tracciad dell'album Into the Pandemonium dei Celtic Frost del 1987
Mesmerized – EP degli Extol del 1999
 Mesmerized – singolo di Faith Evans del 2005, dall'album The First Lady